Леонтия или Леонтион (, ) греческое женское имя. Известные носительницы:
 Леонтион (IV век до н. э.) — древнегреческая женщина-философ, эпикурейка.
 Леонтия (457—479) — дочь императора Восточной Римской империи Льва I.
 Леонтия (VI—VII вв.) — супруга византийского императора Фоки.

См. также 
 Леонтий